Николас Хоулт (; Беркшир, 7. децембар 1989) је енглески глумац и модел. Најпознатији је по улогама Маркуса у филмској адаптацији романа Ника Хорнбија Све о дечаку, Звери у филму Икс-мен: Прва класа, Нукса у филму Побеснели Макс: Ауто-пут беса и Тонија Стонама у британској серији Skins.

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1989.
Енглески глумци
Британски глумци